A Folha Mercantil foi um periódico publicado no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, à época do Primeiro Reinado.

Tratava-se de uma folha mercantil, de linha editorial conservadora, que circulou entre 1824 e 1825.

Ver também
Imprensa

Jornais extintos do Rio de Janeiro